Sophie de Prusse (1870-1932), princesse de Prusse et d’Allemagne puis reine des Hellènes après son mariage avec le roi Constantin I de Grèce ;
 Sophie de Grèce (1914-2001), princesse de Grèce et de Danemark puis princesse de Hesse-Cassel après son mariage avec le prince Christophe de Hesse-Cassel et enfin princesse de Hanovre après son remariage avec Georges-Guillaume de Hanovre ;
 Sophie de Grèce (née en 1938), princesse de Grèce et de Danemark puis reine consort d’Espagne après son mariage avec le roi Juan Carlos  d’Espagne.
Homonymie dynastique